Според преброяването на населението през 1965 г. в Турция гръцкият език е майчин за 48 096 души (или 0,15 % от населението на страната).

Численост и дял 
Численост и дял на жителите с майчин език гръцки, според преброяванията на населението през годините:

Вилаети

1927 г. 
Численост и дял на жителите с майчин език гръцки, според преброяването на населението през 1927 г., по вилаети (подредени по азбучен ред):

Вижте също 
 Население на Турция

Източници 

Турция
Езици в Турция